Palm Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Palm Creek (Armanda River), Nebenfluss des Armanda River in Western Australia
 Palm Creek (Finke River), Nebenfluss des Finke River im Northern Territory